Равниште може бити:

 Равниште (Кучево), насеље у општини Кучево, Република Србија
 Равниште (Брус), насеље у општини Брус, Расински управни округ, Република Србија
 Равниште (Витина), насеље у општини Витина, КиМ, Република Србија